

Code 
 SOS est l'interprétation en code Morse international d'un signal de détresse  · · · — — — · · · 

De plus, « SOS » désigne ou signifie : 
 par rétro-acronymie  (« sauvez nos âmes »).
 shilling, la monnaie de la Somalie ;
 L'aéroport d'Hakodate sur l'île d'Hokkaido au Japon, selon le code AITA des aéroports;
 Structural Operational Semantics, une catégorie de sémantique opérationnelle ;
 Sensor Observation Service, ou service d'observation des capteurs, en informatique ;
 Réparation SOS, un système de survie des bactéries en réponse à des lésions importantes de leur ADN, en biologie.

Association 
 SOS Amitié, fédération  d'associations assurant une permanence téléphonique d'aide aux personnes en détresse psychologique, pour ainsi prévenir leur suicide ;
 SOS Attitude, association humanitaire d'aide au victimes de catastrophes naturelles;
 SOS Calvaires Saint-Vincent-des-Vignes, association de protection du patrimoine, située à Vallet;
 SOS Chrétiens d'Orient, organisation caritative dédiée à l'aide aux chrétien d'Orient ;
 SOS Éducation, association militant pour une réforme du système éducatif français ;
 SOS Faim, ONG visant que les populations assurent d'elles-mêmes l'amélioration de leurs conditions  ;
 SOS familles Emmaüs, association d'aide aux familles surendettées ;
 SOS Futures Mamans, association suisse d'aides au futures mères en difficulté;
 SOS futures mères, association française du mouvement pro-vie ;
 SOS Homophobie, association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe ;
 SOS Internautes, association française d'internautes destinée à informer, aider et défendre les droits des usagers de l'internet ;
 SOS Médecins, fédération d'associations et service médical d'urgence ;
 SOS Méditerranée, association européenne de sauvetage en mer Méditerranée ;
 SOS Petits Porteurs, association de défense des actionnaires ;
 SOS Papa, association de défense des liens pères-enfants en cas de divorce ou séparation des parents ;
 SOS Racisme, l'association française de lutte contre le racisme ;
 SOS Sahel, association ayant pour but d'améliorer les conditions de vie des populations du Sahel en luttant contre la faim et la pauvreté ;
 SOS Savoir oser la solidarité, association de solidarité et d'aide à l'enfance et l'adolescence de l'ESC Grenoble ;
 SOS tout-petits, association catholique anti-avortement ;
 SOS Villages d'enfants, association humanitaire internationale d'aide au orphelins.
 Groupe SOS est une organisation française1 spécialisée dans l'action sociale regroupant des entreprises et des associations et qui compte 12000 salariés en 2015

Bande dessinée 
 SOS Numérobis, attraction du parc Astérix;
 SOS, histoire de Tif et Tondu parue en 1949;
 SOS Météores, album de Blake et Mortimer sorti en 1959;
 SOS Soucoupes volantes, album de Buck Danny sorti en 1959;
 SOS Ted et Narcisse, histoire de Ted et Narcisse parue en 1970;
 SOS Bonheur, série de bande dessinée belge publiée entre 1984 et 1986 ;
 SOS Météo,  de la série de bande dessinée Les Aventures de Philip et Francis paru en 2014.

Cinéma   
 SOS Eisberg, film allemand d'Arnold Fanck sorti en 1932 ;
 SOS Vertu (Wise Girl) film américain de Leigh Jason sorti en 1937 ;
 SOS Cargo en flammes (Cargo to Capetown) film américain d'Earl McEvoy sorti en 1950 ;
 SOS Noronha, film français de Georges Rouquier sorti en 1957 ;
 SOS Pacific, film britannique de Guy Green sorti en 1969 ;
 SOS Jaguar : Opération Casseurs, film italien d'Umberto Lenzi sorti en 1976;
 SOS Jaguar : Opération Casse-gueule, film italien de Stelvio Massi sorti en 1977;
 SOS Concorde, film italien de Ruggero Deodato sorti en 1979 ;
 SOS Fantômes (Ghostbusters), film américain d'Ivan Reitman sorti en 1984 ;
 SOS Daffy Duck, compilation de courts-métrages de Daffy Duck sorti en 1988;
 SOS Fantômes 2 (Ghostbusters II), film américain d'Ivan Reitman sorti en 1989 ;
 SOS Dollars, film américain de Robert C. Hughes sorti en 1990 ;
 SOS Puces, film documentaire français de Thierry Berrod sorti en 2000 ;
 SOS Brigade de secours, film letton de Janis Cimermanis sorti en 2002 ;
 SOS Planète, film américain de Ben Stassen sorti en 2002 ;
 SOS Svartskjær, film islandais d'Ari Kristinsson sorti en 2007 ;
 SOS Svartskjaer, film norvégien d'Arne Lindtner Næss sorti en 2008 ;
 SOS Daddy (Dadnapped), film américain de Paul Hoen sorti en 2009.
 SOS Fantômes (Ghostbusters), film américain de Paul Feig sorti en 2016 ;
 SOS Fantômes : L'Héritage (Ghostbusters: Afterlife), film américain de Jason Reitman sorti en 2021.

Informatique 
 SOS (OS), projet de système d'exploitation initié par Linux Magazine ;
 SOS 112, forum réunissant les acteurs des secours et de l'urgence ;
 SOS Racaille, site internet ayant existé entre 2001 et 2003.

Jeux vidéo 
 SOS, jeu vidéo d'arcade sorti en 1979 ;
SOS, jeu vidéo sorti en 1993 ;
SOS: The Final Escape, série de jeux vidéo ;
SOS: The Final Escape, premier jeu de la série sorti en 2002.

Littérature 
 S.O.S., nouvelle de l'écrivaine britannique Agatha Christie publiée en 1926.

Musique

Albums 
 SOS Guerre Tribale, album d'Alpha Blondy sorti en 1993; 
 SOS, album de Diam's sorti en 2009 ;
 SOS, album de Najoua Belyzel sorti en 2012 ;
 SOS, album de la chanteuse américaine SZA sorti en 2022.

Chansons 
 SOS (Too Bad), troisième single issu de l'album Get Your Wings d'Aerosmith paru en 1974 ;
 SOS, chanson de ABBA sortie en 1975 ;
 SOS, chanson de Pink Lady sortie en 1976 ;
 SOS d'un terrien en détresse, chanson de Daniel Balavoine sortie en 1978 ;
 SOS Amor, chanson d'Alain Bashung sortie en 1984 ;
 SOS Éthiopie, chanson humanitaire écrite par Renaud et sortie en 1985 ;
 SOS, chanson de Rihanna sortie en 2006 ;
 SOS, chanson de Lorie sortie en 2006 ;
 SOS, une chanson de Jonas Brothers sortie en 2007 ;
 SOS, single d'Ocean Drive sortie en 2013 ;
 SOS, chanson d'Indila sortie en 2014.

Groupe 
 The SOS Band, groupe de funk et R'n'B américain.

Personnalité 
 Sheamus O'Shaunessy (né en 1978), catcheur américain d'origine irlandaise ;
 Sos Sargsyan (1929-2013), acteur arménien.

Politique 
 SOS Montfort, coalition visant a sauver l'hôpital Montfort au Canada.

Toponymie 
Sos peut désigner :
 Sos, commune du département français de Lot-et-Garonne ;
 Sos, communauté rurale de la région de Martouni, au Haut-Karabagh ;

Télévision 
 Car SOS, émission de téléréalité automobile britannique ;
 SOS Kanal, chaine de télévision locale serbe ;
 SOS Scotland Yard, épisode de Columbo diffusé en 1972 ; 
 SOS Titanic, téléfilm américain de William Hale diffusé en 1979 ; 
 SOS Fantômes, série télévisée américaine diffusée entre 1986 et 1991 ;
 SOS Polluards, série de dessin animé franco-canadien diffusé en 1990 ;
 SOS Croco, série d'animation française diffusé en 1998 ;
 SOS Secours, titre alternatif de la série américaine New York 911 diffusée entre 1999 et 2005 ;
 SOS Avalanche, titre belge francophone du téléfilm canadien La Mort en blanc diffusé en 2001 ;
 SOS Vol 534, téléfilm américain de Jon Cassar diffusé en 2001 ; 
 SOS Père Noël, téléfilm américain de Kevin Connor diffusé en 2002 ; 
 SOS 18, série télévisée française diffusée entre 2005 et 2010 ;
 SOS Tabatha, émission de téléréalité américaine diffusée entre 2008 et 2013 ;
 SOS Daddy, téléfilm américain de Paul Hoen diffusé en 2009 ;
 SOS Sages-femmes, titre québécois de la série Call the Midwife diffusée depuis 2012.

Transport 
 Compagnie de la Suisse occidentale et du Simplon, une ancienne société de chemin de fer suisse.

Unité 
 Sos, une période de 60 années de 360 jours dans la mythologie sumérienne.